Ко́мната сме́ха:
 Комната смеха — аттракцион в парках развлечений, представляющий собой лабиринт со стенами из кривых зеркал.
 «Комната смеха» — российская юмористическая передача телеканала «Россия» (затем «Россия 1») в 2002—2011 гг..